Destiny – laboratorium badawcze na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
 Destiny – album The Jacksons
 Destiny – album zespołu Stratovarius
 Destiny – album Saxon
 Destiny – album Glorii Estefan
 Destiny – gra komputerowa wydana w 2014 roku
 Destiny – piosenka zespołu Infinite